Тогрул може да се отнася за:
 Ван хан, владетел на кераитите
 няколко селджукски владетели
 Тогрул I, султан на Велики Селджук 1037-1063
 Тогрул II, султан на Велики Селджук 1132-1137
 Тогрул III, султан на Велики Селджук 1176-1194
 Тогрул шах, владетел на Керман 1156-1169